Palmer kan som auktorsförkortning betyda:

 Theodore Sherman Palmer
 Edward Palmer
 Ernest Jesse Palmer
 William Palmer

Robotskapade auktorsförkortningar